Винн:
 Фамилия. Известные носители
 Лери Винн (Валерий Дятлов) (род. 1962) — украинский певец.
 Винн, Гревилл Мейнерд (1919—1990) — британский шпион в СССР, известен как связной с агентом МИ-6 Олегом Пеньковским.
 Винн, Кейтлин (род. 1953) — канадский государственный и политический деятель.
 Винн, Тимоти Майкл (род. 1970) — американский композитор.
 Винн, Халид Шамим (1953—2017) — пакистанский военачальник, генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов, Верховный командующий силами обороны Пакистана.

 Прочее
  — руническая буква древнеанглийского латинского алфавита.